Список экзопланет в созвездии Голубя содержит 10 экзопланет в 10 разных планетных системах, находящихся в соответствующем созвездии. Перечислены только экзопланеты со статусом Confirmed в EPE.

Учёные постоянно совершают открытия, поэтому список может быть неполон.

Оценить зону обитаемости можно на основе светимости звезды.

Примечания 

Голубь (созвездие)
Голубь (созвездие)
Википедия:Автоматически формируемые списки экзопланет по созвездиям